CDC est un sigle ou un code ; cdc est un code.

Sigle 
CDC est un sigle pouvant signifier :

biologie
 Cell-division control (en français, contrôle de la division cellulaire) ;
 Cell-division cycle (en français, Cycle cellulaire) ;
 Cytotoxicité dépendante du complément, en immunologie.

informatique
 Certificate Distribution Center, port 223, dans la liste des ports TCP-UDP/IP ;
 , un ensemble de modèles pour le suivi de données modifiées ;
 , une partie de la norme USB ;
 , (voir Java 2 Micro Edition) ;
 Control Data Corporation, un pionnier dans la fabrication de supercalculateurs ;
 Cult of the Dead Cow, ou « cDc », un groupe de hackers.

technologie
 Chaîne de cotes.

entreprises et organismes
 Cahier des charges ou cahier des charges fonctionnel ;
 Caisse des dépôts et consignations, une institution financière publique française créée en 1816 ;
 Caisse des dépôts et consignations, une institution financière publique tunisienne créée en 2011 ;
 Cameroon Development Corporation, entreprise agro-industrielle du Cameroun occidental.
  (en français, Centres pour le contrôle des maladies), désignant plusieurs agences nationales chargées de la protection de la santé publique :
 en Chine : le , officiellement abrégé CCDC ;
 en Corée du Sud : le , officiellement abrégé KCDC ;
 aux États-Unis : le , officiellement abrégé CDC ;
 à Taïwan : le , officiellement abrégé CDC ;
 Centre de crise, un organe du ministère des Affaires étrangères et européennes français ;
 Centre de détection et de contrôle militaire, pour le trafic aérien ;
 Centre de développement chorégraphique, en France ;
 Communauté de communes, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) français à fiscalité propre ;
 Cour des comptes française ;
 Commission départementale de conciliation, en droit français.

politique et religion
 , qui régit l'Église latine ;
 Congress for Democratic Change (en français, Congrès pour le changement démocratique), un parti politique libérien ;
 Convention des démocrates chrétiens, un regroupement de dix partis politiques de la République démocratique du Congo ;
 Convergència Democràtica de Catalunya (en français, Convergence démocratique de Catalogne), un parti politique social-libéral catalan.

Code 
CDC est un code pouvant signifier :
 , dans l'Utah, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

cdc est un code pouvant signifier :
 Langues tchadiques, selon le code ISO 639-2 (alpha-3) et le code IETF.